Vergy es una antigua villa medieval, hoy totalmente desaparecida, al pie del antiguo castillo de Vergy actualmente rodeado de los municipios de Reulle-Vergy, Curtil-Vergy y L'Étang-Vergy, en Côte-d'Or en Borgoña-Franco Condado.

Patrónimo 
 Castillo de Vergy: castillo del siglo XI, arrasado en 1610.
 Familia de Vergy: familia de nobleza francesa del señorío de Vergy.
 Abadía de Saint-Vivant de Vergy: antigua abadía benedictina de Vergy del siglo IX.